Ганьо́ — фамилия. Известные носители:

 Ганьо, Жак (в монашестве Гумберт Св. Клавдия; 1753—1794) — священник Римско-католической церкви, причислен к лику мучеников.

 
 Ганьо, Дени (род. ок. 1954) — французский танцовщик, солист Марсельского балета в 1970-х — 1980-х годах; отец танцовщика Матьё Ганьо.  
  (род. 1984) — французский танцовщик, этуаль Парижской национальной оперы (с 2004); сын Дени Ганьо и балерины Доминик Кальфуни.